Trage weg, een weg voor niet-gemotoriseerd verkeer
 Greenway (Arkansas)
 Greenway (Gloucestershire)